Василий Роменских:
 Роменских, Василий Петрович (1921—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Роменских, Василий Тихонович (1911—1981) — Герой Социалистического Труда.